Râul Camenița se poate referi la:

 Râul Camenița, Berzasca
 Râul Camenița, Dunăre

Vezi și 
 Camenița, sat în județul Caraș-Severin
 Pădurea Camenița

Nume de familie
 Petre Cameniță

Toponime românești